Jimtown peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :
 , une communauté non-incorporée dans le Delaware.
 Jimtown, une communauté non-incorporée dans l'Indiana.
 , une ville abandonnée dans le Missouri.
 , une communauté non-incorporée dans l'Ohio.
 , une communauté non-incorporée dans l'Oregon.
 , une communauté non-incorporée du comté de Harrison en Virginie-Occidentale.
 , une communauté non-incorporée du comté de Morgan en Virginie-Occidentale.
 , une communauté non-incorporée du comté de Randolph en Virginie-Occidentale.
 , une communauté non-incorporée dans le Wisconsin.